Osoby
 Robert J. Sawyer – amerykański pisarz science fiction

Postacie fikcyjne
 Tom Sawyer – tytułowy bohater powieści Marka Twaina Przygody Tomka Sawyera
 James „Sawyer” Ford – postać z amerykańskiego serialu Zagubieni

Miejscowości w USA:
 Sawyer – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Pratt
 Sawyer – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Ward
 Sawyer – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Choctaw
Gminy w USA:
 Sawyer (ang. Sawyer Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Ward
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Sawyer (ang. Sawyer County) – w stanie Wisconsin

Inne
 (2917) Sawyer Hogg – planetoida